Ženská čtyřhra Monterrey Open 2023 probíhala na přelomu února a března 2023. Do deblové soutěže monterreyského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Americké obhájkyně titulu Catherine Harrisonová se Sabrinou Santamariovou nestartovaly společně. Harrisonová do turnaje nezasáhla. Spoluhráčkou Santamariové se stala krajanka Kaitlyn Christianová, s níž ve čtvrtfinále podlehla Chanové s Marozavovou.

Vítězkami se staly Kolumbijky, 29letá Yuliana Lizarazová a 27letá María Paulina Pérezová Garcíaová, které ve finále zdolaly australsko-mexickou dvojici Kimberly Birrellová a Fernanda Contrerasová Gómezová. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 5–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů, které je poprvé v kariéře posunuly do Top 150 deblové klasifikace. Kolumbijky společně odehrály první turnaj a každá z nich teprve čtvrtou hlavní soutěž na  okruhu WTA Tour, kde vybojovaly první tituly.

Nasazení párů 
  Anna Bondárová /  Elena-Gabriela Ruseová (semifinále, odstoupily)
  Alicia Barnettová /  Olivia Nichollsová (1. kolo)
  Kaitlyn Christianová /  Sabrina Santamariová (čtvrtfinále) 
  Anastasia Dețiuc /  Eri Hozumiová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Monterrey Open
WTA Tour 2023
Tenis v Mexiku v roce 2023